Negro  kan henvise til flere emner:

 Negro - om ordet "neger"
 Joey Negro - en techno/dance producer
 Azul y Negro - en spansk musikduo
 Rio Negro